Windows es una palabra en inglés que significa literalmente «ventanas». Puede referirse a:

 Microsoft Windows, un sistema operativo mundialmente utilizado desde los orígenes de la informática de uso doméstico;
 Tecla Windows, una tecla que se encuentra principalmente en los teclados adaptados al sistema operativo Windows;
 Windows (tema clásico), una interfaz gráfica y de sonido utilizada tradicionalmente en los productos Windows;
 Windows Live Messenger, un sistema de mensajería instantánea creado por Microsoft;
 Windows Mobile, un sistema operativo móvil compacto desarrollado por Microsoft y diseñado para su uso en teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles ;
 Windows Phone, un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft como sucesor de Windows Mobile ;
 Windows 10 Mobile, un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft y diseñado para teléfonos inteligentes y tabletas ;
 Windows PowerShell, una interfaz de consola con posibilidad de escritura y unión de comandos por medio de instrucciones en inglés llamadas scripts ;
 OpenWindows, la interfaz gráfica de usuario de Sun Microsystems para el entorno de trabajo utilizado por SunView, NeWS y el protocolo del sistema de ventanas X.

Véase también 
 Windows Server, una línea de productos para servidores desarrollada por Microsoft Corporation.